Jméno a příjmení Libor Zapletal má více nositelů:

 Libor Zapletal (1920–1944) – československý voják, výsadkář
 Libor Zapletal (fotbalista) (* 1975) – český fotbalista
 Libor Zapletal (nakladatelský redaktor) (* 1919) – český nakladatelský redaktor a překladatel z ruštiny